Linceo (griego antiguo: Λυγκεύς "ojo de lince") puede referir a:

 Linceo, uno de los 50 hijos de Egipto.
 Linceo, rey de Tracia y marido de Latusa.
 Linceo, hijo de Afareo y uno de los argonautas.
 Linceo, uno de los compañeros de la expedición de Eneas en Italia, quién fuera derrotado por Turno.
 Linceo, uno los perros del cazador Acteón.